Pascolo steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde San Maurizio d’Opaglio in der Provinz Novara, Italien
 Marco Pascolo (* 1966), Schweizer Fußballtorhüter
 Steve Pascolo (* 1970), französischer Immunologe